

Persone 
 Valentina Zambra – dottoressa e chirurga italiana
 Zambra – famiglia abruzzese

Geografia 
 Zambra – frazione di Cascina in Toscana

Arti 
 Zambra – danza flamenca dei gitani di Granada
 Zambra – singolo dei Kunsertu pubblicato nel 1994